Винокурово — название населённых пунктов.

Россия 
 Винокурово — деревня в Яранском районе Кировской области (Яранское городское поселение).
 Винокурово — деревня в Яранском районе Кировской области (Шкаланское сельское поселение).
 Винокурово — деревня в Чернушинском районе Пермского края.
 Винокурово — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Винокурово — деревня в Островском районе Псковской области.
 Винокурово — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.

См. также 
 Винокуров
 Винокурова